Clark Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Clark Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Clark Glacier (glaciär i USA, Oregon), Lane County, 
 Clark Glacier (glaciär i USA, Washington), Chelan County, 
 Clark Glacier (glaciär i USA, Alaska), Hoonah-Angoon Census Area, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar